Parácuaro hace referencia a:

 Parácuaro, Michoacán: Ciudad mexicana, cabecera del municipio homónimo, en Michoacán de Ocampo.
 Municipio de Parácuaro: Municipio mexicano del estado de Michoacán de Ocampo.
 Parácuaro, Guanajuato: Localidad mexicana en el municipio de Acámbaro, Guanajuato.